4 miejscowości w Polsce: 

 Pogorzelica – osada w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków
 Pogorzelica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice
 Pogorzelica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Rewal
 Pogorzelica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe

Inne:
 Pogorzelica, rzeka w woj. pomorskim